Pontigiani – abitanti di Pontasserchio
Pontigiani – abitanti di Ponte Buggianese
Pontigiani – abitanti di Ponte a Signa
Pontigiani – abitanti di Pontestazzemese